Круковський Дмитро Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Круковський Олександр Олександрович (* 1957) — генеральний директор Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л. М. Ревуцького (Київ), заслужений діяч мистецтв України.
 Володимир Совяк-Круковський — кінооператор.
 Влодзімєж Круковський (; 1887—1941) — професор, проректор Львіського політехнічного інституту в 1939—1941 роках.

Див. також 
 Круківський

Примітки